Ранчо Сан Анхел има више значења:

 Ранчо Сан Анхел, Парсела 22 (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Анхел (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Сан Анхел, Роса И. де ла Паз дел Т. (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику